

Littérature 

 La Méprise, comédie de Marivaux écrite en 1734
 La Méprise, roman de Vladimir Nabokov paru en 1936

Téléfilm 

 La Méprise, téléfilm réalisé par Yves-André Hubert en 1960
 La Méprise, téléfilm réalisé par Claude-Michel Rome en 2015

Cinéma 

 La Méprise, film de Silvano Balboni sorti en 1927
 La Méprise, film d'Alan Bridges sorti en 1973
 La Méprise, film de Philippe Elhem sorti en 1994
 La Méprise, moyen-métrage de François Sculier sorti en 1996

Voir aussi